Pati est une ville dans l'île de Java en Indonésie.
 Le patí (Luciopimelodus pati) est un poisson d'Amérique du Sud.

 
 Pene Pati (1988-), ténor samoan.